Bharatpur (Hindi/Nepali:   [] „Stadt des Bharata“) ist

eine Stadt im indischen Bundesstaat Rajasthan, siehe Bharatpur (Indien), danach benannt:
ein Distrikt des indischen Bundesstaats Rajasthan, siehe Bharatpur (Distrikt)
eine Division des indischen Bundesstaats Rajasthan, siehe Bharatpur (Division)
ein ehemaliger indischer Fürstenstaat, siehe Bharatpur (Staat)
eine Stadt in Nepal, siehe Bharatpur (Nepal)